Aleixo I Comneno — imperador bizantino
 Aleixo I da Rússia — tsar da Rússia de 1645 a 1676
 Aleixo I (patriarca) — patriarca da Igreja Ortodoxa Russa

Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de história